Бахтин (), село,
Гороховатский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321081502. Население по переписи 2001 г. составляет 501 (233/268 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Бахтин находится на правом берегу Оскольского водохранилища (река Оскол).
Рядом с селом расположена балка Крутой Овраг.
Ниже по течению в 2-х км село Комаровка.
Выше по течению примыкает село Гороховатка, через которое проходит автомобильная дорога .

История 
Бахтин возле Гороховатки появился уже в советские времена и изначально был лишь уголком Гороховатки, а уже значительно позже стал отдельным селом.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)